Меса де Мендез има више значења:

 Меса де Мендез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Меса де Мендез (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику